

Patronymes 
Beketov (masculin ; ) ou Beketova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Alexandre Beketov (1970-), escrimeur
Andreï Beketov (1825-1902), botaniste et recteur de l'université de Saint-Pétersbourg
Ekaterina Beketova (1855-1892), poétesse et auteur de littérature pour la jeunesse
Mikhaïl Beketov (1958-2013), journaliste russe
Nikolaï Beketov (1827-1911), chimiste
Piotr Beketov (1600-1661), cosaque

Autres 
Beketov, cratère sur la face visible de la Lune